Чьяутла () — топоним, встречающийся в Мексике. С языка науатль это можно перевести как: болотистая местность.

 Чьяутла (муниципалитет Мехико) — муниципалитет в штате Мехико;
 Чьяутла (Мехико) — город и административный центр вышеназванного муниципалитета.
 Чьяутла (муниципалитет Пуэблы) — муниципалитет в штате Пуэбла;
 Чьяутла-де-Тапия — город и административный центр вышеназванного муниципалитета.